Алексей Алексеевич Леонтьев:

 Леонтьев, Алексей Алексеевич (1771—1827) — русский генерал-майор, Георгиевский кавалер
 Леонтьев, Алексей Алексеевич (1776—1831) —  русский генерал-майор
 Леонтьев, Алексей Алексеевич (1936—2004) — российский психолог и лингвист